Seznam polkov z zaporedno številko 93.

Seznam 
 Pehotni
 93. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 93. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 93. pehotni polk (Wehrmacht)
 93. strelski polk (ZSSR)
 93. strelski polk (Wehrmacht)
 93. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 93. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 93. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 93. artilerijski polk (Wehrmacht)
 93. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi